Hubbs est le patronyme de :
 Carl Leavitt Hubbs (1894-1979), ichtyologue américain ;
 (-), ichtyologue américain, fils de Carl Leavitt Hubbs ;
 Ken Hubbs (1941-1964), joueur de baseball américain.

Homonymie de patronyme